Losch:
 August Losch – teoretyk kultury
 Claudia Losch – lekkoatletka, specjalizowała się w pchnięciu kulą
 Eduard Losch – zbrodniarz nazistowski
 Hartmut Losch – lekkoatleta, specjalizował się w rzucie dyskiem
 Helmut Losch – ciężarowiec
 Manfred Losch – lekkoatleta, specjalizował się w rzucie młotem